Натуральне число 615
 615 рік до нашої ери
 615 рік нашої ери